Жак Адан (; 1663, Вандом — 12 ноября 1735, Париж) — французский литератор и переводчик, член Французской академии.

Биография 
Получил хорошее образование у ораторианцев в Вандоме; в 14 лет перебрался в Париж, где помогал аббату Флёри в исторических изысканиях и участвовал в работе над его монументальной «Церковной историей». Стал воспитателем принца Конти, затем его сына. Благодаря протекции этого семейства Адан, не имевший особых заслуг и литературных сочинений, был 30 сентября 1723 избран в состав академии, и принят 2 декабря в академики аббатом Рокеттом.

Владевший греческим и еврейским языками, Адан перевёл на французский Афинея, а также издал греческий оригинал. В 1712 году перевел с итальянского Memorie della guerra Раймондо Монтекукколи, поспособствовав популяризации этого сочинения в Европе.

Д'Аламбер говорил о нём:

Адан был, по-правде, одним из тех академиков, что не могли украсить Компанию в глазах публики на наших торжественных ассамблеях, но были необходимы на наших внутренних сеансах, чтобы поддержать и укрепить нашу работу, благодаря обширности и разнообразию их познаний. Этот класс наших собратьев служит среди нас почти как класс земледельцев в государстве, кормит и снабжает всех остальных; он играет не самую блестящую роль, но он выполняет самую полезную для нас роль.

Ссылки 
 

Переводчики Франции
Переводчики на французский язык
Переводчики с итальянского языка